Andreas Prochaska – regista austriaco
 Eleonora Prochaska – militare prussiana